Кусан — коммуна во Франции.
 Кусан — село в Цхинвальском районе Южной Осетии.
 Дучесне Кусан, Мануэль (1932—2005) — кубинский дирижёр, педагог и кинорежиссёр.